C5 steht für:
 Corvette C5, fünfte Generation des amerikanischen Sportwagens von General Motors
 Citroën C5, Fahrzeug der Mittelklasse
 Audi A6 C5, zweite Baureihe
 Komplementkomponente C5, Bestandteil des Komplementsystems
 Sinclair C5, dreirädriges Elektrofahrzeug
 C5, fünfter Halswirbel
 DIN C5, Papierformat für Briefumschläge nach DIN-Standard-Größe, siehe Papierformat #Übersicht
 C5, „Kleeblattkupplung“ (IEC-60320 C5/C6), siehe Gerätestecker #„Kleeblattkupplung“ (IEC-60320 C5/C6)
 C5 (Sprengstoff), militärischer Plastiksprengstoff
 BSI C5, Cloud Computing Compliance Controls Catalogue beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
 Nokia C5, Mobiltelefon von Nokia, siehe Nokia CSeries #Nokia C5
 C5, Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Gambia, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Caldwell 5, Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C-5 steht für:
 Lockheed C-5, Großraumtransportflugzeug der US-Luftwaffe
 C-5, Teleskop des Herstellers Celestron, siehe Celestron #Produktreihe

C.5 steht für:
 Cierva C.5, Tragschrauber

Siehe auch:
 CV

C5